Zkratka TSS může mít více významů:

 Task State Segment
 Traťová strojní společnost
 Syndrom toxického šoku
 Trikolora Svobodní Soukromníci – hnutí transformované do strany Trikolora
Vesmírná stanice Tchien-kung (Tiangong Space Station)